24 февраля 2023 года, через три дня после того, как она была объявлена пропавшей без вести, 28-летняя гонконгская светская львица и модель Эбби Чой была найдена убитой, а её обезглавленное тело обнаружили в деревне в Тай По, пригороде Гонконга. Как сообщается, некоторые части её тела были спрятаны в холодильнике, а некоторые из них были приготовлены.

По данным полиции, на данный момент арестованы шесть подозреваемых в убийстве Чой, среди которых её бывший муж, бывшие свекры, бывший деверь, предполагаемая любовница бывшего свекра и 41-летний мужчина. В настоящее время расследование продолжается.

Обнаружение смерти Чои 
24 февраля 2023 года, через три дня после её исчезновения, безголовый труп 28-летней Эбби Чой был обнаружен в деревне Тай По в Гонконге. Сообщается, что некоторые части её тела были спрятаны в холодильнике, а некоторые из них были приготовлены. Поэтому полиция квалифицировала это дело как убийство. Чой была объявлена в розыск после того, как она не смогла забрать свою дочь из школы, как она обычно делала, и в последний раз села в машину, которой управлял нанятый ею водитель, который также является её бывшим шурином. Согласно заявлениям полиции, сделанным для прессы, на месте преступления также были найдены нож для нарезки мяса и электрическая пила.

Согласно новостным сообщениям, Чой сначала дебютировала в качестве агента влияния, а затем перешла в основные СМИ. Она была известна как икона моды, которая умела сочетать и подбирать вещи таким образом, что становилась законодательницей моды, и у неё было более 100 000 подписчиков на Instagram. Она также регулярно посещала Неделю моды в Париже и была представлена в нескольких журналах, включая Elle, Harper’s Bazaar и Vogue. Менее чем за две недели до смерти Чой появилась на обложке журнала о моде и роскошном образе жизни L’Officiel Monaco. Будучи старшей из трёх дочерей, Чой выросла в богатой семье, которая управляла строительным бизнесом, имевшим связи с предприятиями в Китае, а её личный чистый капитал составлял более 100 миллионов гонконгских долларов. Чой также занималась филантропией, став соучредителем благотворительной организации Paomes, группы, занимающейся помощью бездомным животным.

Расследования 
После того как стало известно об убийстве Чои, полиция впервые арестовала трёх подозреваемых 25 февраля 2023 года. Одним из них был бывший шурин Чои Энтони Квонг Конг-кит (鄺港傑), который был её наемным водителем, а двое других — родители первого подозреваемого, которые оба были свояками Чои до того, как она развелась со своим первым мужем Алексом Квонг Конг-чи (鄺港智). Чой вышла замуж за Алекса Квонга, когда ей было 18 лет, и за три года брака у них родилось двое детей, после чего они развелись в неизвестный день. После этого Чой вышла замуж за своего нынешнего мужа Криса Тама, отец которого является основателем сети ресторанов Tamjai Yunnan Mixian, и родила с Тамом ещё двоих детей. Несмотря на их развод, Чой поддерживала близкие отношения с бывшим мужем и его родней.

После того как полиция объявила розыск по всему городу (награда составила около 2 миллионов гонконгских долларов), Алекс Квонг позже стал четвёртым арестованным после того, как он безуспешно пытался бежать из Гонконга на лодке. Утверждалось, что смерть Чой была организована её бывшим свекром Квонг Кау (鄺球), бывшим полицейским, которого ранее обвиняли в изнасиловании. Предполагается, что мотивом послужил денежный спор, а роскошная квартира, которую Чой купила, прежде чем записать её на имя своего бывшего свекра. Роскошная квартира расположена на Кадори Хилл в Коулун Тонг, одном из самых престижных адресов Гонконга, в этом районе проживают самые богатые люди города.

26 февраля 2023 года полиция обнаружила отрубленную голову Чои и несколько ребер в кастрюле с готовым супом. В то же время полиция арестовала пятого подозреваемого в связи с убийством, 47-летнюю Нг Чи Винг (伍志榮), любовницу Квонг Кау. Считается, что она помогла спрятать Алекса Квонга перед его явной попыткой бежать из Гонконга. Поиски остальных пропавших рук и туловища, а также других частей тела продолжаются. Более сотни полицейских были мобилизованы для поиска других пропавших частей тела. В настоящее время полиция ищет пропавшие руки и туловище на свалке на северо-востоке Новых территорий в Та Кву Линг. Они также опрашивают жителей деревни, чтобы получить больше информации, необходимой для раскрытия дела.

27 февраля 2023 года полиция выдвинула обвинения в убийстве против Алекса Квонга, его брата и отца, а мать Алекса Квонга обвинили в извращении хода правосудия. Всем четырём подозреваемым, которым в суде были предъявлены официальные обвинения, было отказано в освобождении под залог, и они будут находиться в следственном изоляторе до окончания расследования. Рассмотрение их дел отложено до 8 мая 2023 года. Нг была обвинена в пособничестве подозреваемому в убийстве, но в настоящее время она отпущена под залог.

Мало того, выяснилось, что Алекс Квонг был подозреваемым в семи предполагаемых случаях краж, которые произошли почти за десять лет до убийства Чой, и однажды скрылся, несмотря на то, что должен был явиться в суд в 2015 году. Поэтому Квонгу были предъявлены обвинения и по этим делам. 2 марта 2023 года шестой подозреваемый, 41-летний мужчина по фамилии Лам, был арестован по подозрению в пособничестве и содействии Квонгу в побеге из Гонконга на лодке. Лам был сотрудником компании по аренде яхт.

Согласно законам Гонконга, осуждение за убийство влечет за собой обязательное наказание в виде пожизненного заключения. Первоначально смертная казнь была единственным законным наказанием за убийство в Гонконге до того, как она была полностью отменена в 1993 году, что позволило судьям вместо этого назначать пожизненное заключение в качестве допустимого наказания за убийство.

Подозреваемые 
1.Алекс Квонг Конг-чи (鄺港智), 28 лет, бывший муж Чхве — обвиняется в убийстве

2.Энтони Квонг Конг-кит (鄺港傑), 31 год, брат Алекса Квонга и бывший шурин Чхве — обвиняется в убийстве

3. Квонг Кау (鄺球), 65 лет, отец Алекса Квонга и Энтони Квонга, бывший тесть Чхве — обвиняется в убийстве

4 .Дженни Ли Суй-хун (李瑞香), 63 года, мать Алекса Квонга и Энтони Квонга, бывшая теща Чоя — обвиняется в извращении правосудия

5. Нг Чи Винг (伍志榮), 47 лет, любовница Квонг Кау — обвиняется в содействии подозреваемому в убийстве.

6. Фамилия Лам, 41 год, обвинение в уголовном преступлении не подтверждено

Реакции 
Дело об убийстве Чои вызвало шок у всего населения Гонконга, а также попало в заголовки газет на международном уровне. Громкий характер преступления также высветил несколько нашумевших дел об убийствах, произошедших в прошлом, включая серийного убийцу Лам Кор-вана (чей первоначальный смертный приговор был заменен пожизненным заключением), убийства в Бремар-Хилл в 1985 году (в котором пять молодых людей были осуждены за убийство двух жертв, причём двое были заключены в тюрьму на неопределенный срок, а трое отбывали пожизненное заключение) и дело об убийстве Hello Kitty в 1999 году (где три человека были приговорены к тюремному заключению на срок от 18 лет до пожизненного).

Гонконгский актёр Аарон Квок и его жена Мока Фанг были потрясены смертью Чои, которая была близким другом пары, и выразили соболезнования, назвав её хорошим другом. Нынешний муж Чой, с которым у неё было двое детей, вспоминал её как жену и мать, которая часто проявляла внимание и заботу о своей семье, и заявил, что будет заботиться о детях, включая двух своих приемных детей. Тесть Чои также считал её чужой дочерью, но очень заботился о ней. Мать Чои также отдала дань уважения своей старшей дочери и рассказала о хороших воспоминаниях, которые она разделила со своей дочерью, которую она назвала сыном. В то время как тысячи поклонников и интернет-пользователей по всему миру выразили соболезнования жертве, некоторые интернет-пользователи из Китая заявили, что преступники заслуживают смертной казни за убийство Чои, и были разочарованы тем, что она не была применена в Гонконге, несмотря на то, что в Китае по-прежнему применяется смертная казнь за тяжкие преступления. Школа, в которой учились дети Чои, также заявила, что её детям и всем другим ученикам, пострадавшим от ужасающего характера преступления, будут предоставлены консультации.

Жители деревни Лунг Мей в Тай По, где было найдено большинство расчлененных частей тела Чои, также планировали провести даосские ритуалы, чтобы «успокоить дух» покойной, в связи с ужасным и трагическим характером её смерти. Члены семьи и друзья Чхве собрались у места преступления, чтобы выразить своё почтение.

Полиция также провела пресс-конференцию, заверив общественность, что приложит все усилия для того, чтобы справедливость восторжествовала в полной мере для жертвы и её семьи. Они также заявили, что с помощью записей GPS и записей камер

См. также

Прошлые печально известные дела об убийствах в Гонконге 
 Лам Кор-ван (1982)
 Убийства Бремара Хилла (1985)
 Дело об убийстве Hello Kitty (1999)
 Убийство Славы Чау и Мун Сиу (2013)

Аналогичные преступления в других местах, связанные с расчленением тел 
 Черный георгин, США (1947)
 Смерть Аяканну Маритамуту, Сингапур (1984 г.)
 Восемь убийств в ресторане Immortals, Макао (1985)
 Мона Фандей, Малайзия (1993)
 Джон Мартин Скриппс, Сингапур (1995)
 Дело об увечьях в Нанкинском университете, Китай (1996 г.)
 Убийство частями тела на реке Калланг, Сингапур (2005 г.)

Примечания 

Бывшие пропавшие без вести
Умершие в 2023 году